Strahlensterilisation steht für:

 Sterilisation von Stoffen oder Geräten durch ionisierende Strahlung
 Strahlenkastration